Зубченко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Зубченко, Андрей Владимирович (род. 1977) — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Зубченко, Гавриил Леонтьевич (1859 — не раньше 1916) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Киевской губернии.
 Зубченко, Галина Александровна (1929—2000) — советская и украинская художница, общественный деятель.
 Зубченко, Мария Григорьевна (1924—1979) — снайпер Великой Отечественной войны.
 Зубченко, Прокофий Степанович (1867—?) — член Государственной думы II созыва от Подольской губернии, крестьянин.
 Зубченко, Татьяна Прокофьевна (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Зубчаниновка